Quintus Fabius är ett namn som burits av flera romare:

 
 Quintus Fabius Julianus, romersk politiker, suffektkonsul 131
 Quintus Fabius Labeo, romersk politiker, konsul 183 f.Kr.
 
 Quintus Fabius Memmius Symmachus, romersk politiker, praetor 401
 Quintus Fabius Pictor, romersk historiker under 200-talet f.Kr. 
 Quintus Fabius Postuminus, romersk politiker, suffektkonsul 96